Кампоспинозо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 863 человека (2008 г.), плотность населения составляет 234 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 27040. Телефонный код — 0385.

Покровителем коммуны почитается священномученик Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/